Het wereldkampioenschap dammen 2017 werd van 8 tot 15 oktober 2017 in de Estische hoofdstad Tallinn gespeeld met Roel Boomstra als titelverdediger. 
Het toernooi werd gewonnen door Aleksandr Schwarzman, die hiermee het recht verkreeg Boomstra uit te dagen voor een match om de wereldtitel.

Opzet
De 79 deelnemers werden ingedeeld in drie voorrondegroepen van 26 tot 28 spelers per groep. 
In elke groep werd een toernooi volgens het Zwitsers systeem gespeeld waarvan de eerste 4 zich plaatsten voor de finale.
Vanuit groep A plaatsten Alexander Baljakin, Aleksandr Schwarzman, Yuri Anikejev en Vadim Virny zich voor de finale.
Vanuit groep B plaatsten Aleksandr Georgiejev, Guntis Valneris, Artem Ivanov en Martijn van IJzendoorn zich voor de finale met vice-wereldkampioen Jan Groenendijk op de 7e plaats.
Vanuit groep C plaatsten Wouter Wolff, Aleksej Tsjizjov, Joël Atsé N’cho en Jevgeni Vatoetin zich voor de finale met titelverdediger Roel Boomstra op de 5e plaats.

Eindstand

Externe links 
 Toernooisite
 Eindstand op Toernooibase

Wereldkampioenschap dammen
Dammen in Estland
Dammen in 2017
Dammen 2017
Sportevenement in Tallinn